Le Classique Paul Hunter 2017 est un tournoi de snooker professionnel de catégorie ranking comptant pour la saison 2017-2018 de snooker se déroulant du 23 au 27 août 2017 à la Stadthalle de Fürth, en Allemagne.

Le joueur Anglais Mark Selby est le tenant du titre. Il réalise le meilleur break du tournoi avec un 143 au cours de son match de premier tour contre Michael Holt. Le vainqueur de l'épreuve est le Gallois Michael White qui bat l'Anglais Shaun Murphy sur le score de 4 frames à 2 et s'adjuge ainsi le deuxième titre ranking de sa carrière.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du deuxième tour : 
Dotation totale : 

Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Qualifications 
Les qualifications pour les joueurs amateurs ont eu lieu les 23 et 24 août 2017 à Fürth. Elles se sont jouées au meilleur des 7 manches.

tour

tour 

{| width="100%" cellspacing="1"
|-
!width=30%|
!width=10%|
!width=60%|
|-
|  John Gillard || align="center"| 0−4 || {{nowrap| Brandon Sargeant}} 
|-
|  Stephane Ochoiski || align="center"| 2−4 ||  Andy Hicks
|-
|  Mohammad Al Asfar || align="center"| 0−4 ||  Heikki Niva
|-
|  Peter Devlin || align="center"| 4−0 ||  
|-
|  Joe O'Connor || align="center"| 4–1 ||  John Parkin
|-
|  Loris Lehmann || align="center"| 0−4 ||  Harvey Chandler 
|-
|  Regis D'Anna || align="center"| 0−4 ||  Sam Thistlewhite 
|-
|  Nicolai Gebhardt || align="center"| 0−4 ||  Lee Mein 
|-
|  Hu Hao || align="center"| {{nowrap|w/d−w/o}} ||  Stefan Dohr 
|-
|  Wayne Brown || align="center"| 1−4 ||  Louis Heathcote 
|-
|  Josh Mulholland || align="center"| 3−4 ||  Gary Thomson 
|-
|  James Cahill || align="center"| {{nowrap|w/d−w/o}} ||  Antoni Kowalski 
|-
|  Andreas Ploner || align="center"| 3−4||  Adam Edge
|-
|  Jake Nicholson || align="center"| 4−0 ||  David Church 
|-
|  Joe Steele || align="center"| w/d−w/o ||  Michael Williams 
|-
|  Clayton Humphries || align="center"| 1−4 ||  Joshua Thomond 
|-
|  Vedant Kulkarni || align="center"| w/d−w/o ||  Sean McAllister 
|-
|  || align="center"| 0−4 ||  Luca Kaufmann 
|-
|  George Pragnall || align="center"| 4−1 ||  Simon Dent 
|-
|  Bernd Strnad || align="center"| 0−4 ||  Barry Pinches 
|-
|  Volker Grigo || align="center"| 0−4 ||  
|-
|  Jani Kananen || align="center"| 0−4 ||  Robert James 
|-
|  Charlie Walters || align="center"| 4−2 ||  Ryan Causton 
|-
|  Oliver Brown || align="center"| 4−0 ||  Fabian Monnin 
|-
|  Simon Brtyant  || align="center"| 0−4 ||  Luke Simmonds 
|-
|  Nitin Sharma || align="center"| w/d−w/o ||  Jackson Page 
|-
|  Karol Lelek || align="center"| 0−4 ||  Kacper Filipiak 
|-
|  Stuart Watson || align="center"| 4−0 ||  
|-
|  Marc J Davis || align="center"| 4−2 ||  Tyler Rees 
|-
|  Barry Mincher || align="center"| 0−4 ||  Fabian Haken 
|-
|  Roman Dietzel || align="center"| 4−3 ||  Andrei Orzan 
|-
|  Ben Mertens || align="center"| 2−4 ||  Patrick Einsle 
|-
|  Simon Lichtenberg || align="center"| 2−4 ||  Ashley Carty 
|}

tour

Tableau final 
Les phases finales du 25 au 27 août.

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 

 143  Mark Selby
 142  Dominic Dale
 132  Paul Davison
 132  Kyren Wilson
 124  Fergal O'Brien
 123, 120, 104  Mark Joyce
 123  Martin O'Donnell
 122  Mark King
 115  Nigel Bond
 114  Jak Jones
 109  Kurt Maflin
 119, 102, 100  Jamie Jones
 107, 106  Gary Wilson
 107, 106  Ben Woollaston
 105  Liam Highfield
 104  Shaun Murphy
 103  Tom Ford
 100  Alan McManus

Références

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
 

2017
Snooker en 2017
Sport en Allemagne en 2017
Sport en août 2017